Онгарбаева, Сара (1922—2000) — колхозница, звеньевая совхоза «Большевик» Ленгерского района, Герой Социалистического Труда.
 Онгарбаева, Салиха (1899—1958) — советская доярка, передовик сельскохозяйственного производства.
 Онгарбаева, Сындыбала (1901—2001) — советская свекловод, Герой Социалистического Труда.